Demnitz bezeichnet:

 Demnitz (Fluss), Wasserlauf im Naturpark Schlaubetal in Brandenburg, Deutschland
 einen Wasserlauf nahe der Demnitzer Mühle, auch Mühlenfließ genannt, in Brandenburg, Deutschland
 alte Schreibweise von Dömnitz, einem Nebenfluss der Stepenitz in der brandenburgischen Region Prignitz, Deutschland

Demnitz ist der Name folgender Orte:

 einen Ortsteil der Gemeinde Altwigshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 den Ortsteil Demnitz (Steinhöfel) der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg

Demnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Demnitz (1892–1959), deutscher Tierarzt
 Peter Demnitz (* 1950), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister von Hagen (2004–2009)